Гендер:
 Гендер — социальный пол
 Гендер — музыкальный инструмент